Ря́бчик Дреновского () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства . Эндемик Балканского полуострова.

Ботаническое описание 
Рябчик Дреновского — многолетнее луковичное травянистое растение. 

Стебель высотой 15—45 см, у основания красноватый. 

Листья от зелёного до сизого цвета, очерёдные. 

Цветок одиночный, поникший, конической формы, от тёмно-фиолетового до коричневато-красного цвета без шахматного рисунка, иногда с жёлтым краем снаружи, желтоватый внутри.

Размножается семенами и вегетативно (дочерние луковицы формируются у основания материнской луковицы).

Ареал вида охватывает территорию Болгарии и Греции.

Растёт на сухих, меловых склонах оврагов, на открытых скальных и травянистых местах в буковых и хвойных лесах на высоте от 1000 до 1800 метров над уровнем моря. Вид образует малочисленные дисперсные популяции, состоящие из групп и одиночных растений.

Вид занесён в Красную книгу Болгарии.

Примечания

Ссылки 
 Рябчик Дреновского в Красной книге Болгарии

Рябчик
Флора Европы
Эндемики Балканского полуострова
Дреновский